Loline steht für:
 Lolinalkaloide, eine Gruppe bioaktiver Naturstoffe
 Dennis Loline, ein Omnibusmodell
Siehe auch:
 Lowline